Pridöhl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pridöhl (1901–1961), deutscher Landwirt und Politiker (LDPD)
 Gerhard Pridöhl (1936–2021), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Herbert Pridöhl (1907–1984), deutscher Maler, Zeichner, Illustrator und Gestalter
 Kurt Pridöhl, deutscher Fechter